

Trasporti
Stazione – struttura di scambio di passeggeri o merci in un sistema di trasporto a rete
 Stazione ferroviaria
 Stazione degli autobus (autostazione)
 Stazione metropolitana
 Stazione marittima (porto)
 Aerostazione (aeroporto)
 Stazione di posta, divenuta nel XX secolo ufficio postale

Altro 
 Stazione – frazione del comune italiano di Montale in provincia di Pistoia
 Stazione – in botanica, indica l'area di presenza di una particolare fitocenosi
 Stazione spaziale – costruzione creata dall'uomo destinata a far vivere esseri umani nello spazio
 Stazione di polizia – edificio che serve per ospitare agenti di polizia e altri membri del personale;
 Stazione carabinieri – comando territoriale dell'Arma dei Carabinieri.
 Stazione meteorologica – in meteorologia, insieme di strumenti di misura che permettono di monitorare le condizioni fisiche dell'atmosfera in un dato luogo, per un tempo indefinito, relativamente ai suoi parametri fondamentali

Altri progetti